Aleksijiwa ist der Familienname von:

 Maryna Aleksijiwa (* 2001), ukrainische Synchronschwimmerin
 Wladyslawa Aleksijiwa (* 2001), ukrainische Synchronschwimmerin